

Башмаково — смт, Пензенська область
 Башмаково — присілок, Ігринський район, Удмуртія
 Башмаково — селище, Калінінський район, Тверська область